Уелејбо има више значења:

 Уелејбо (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уелејбо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику